Курки:

Белоруссия 
 Курки — деревня в Вороновском районе Гродненской области.

Молдавия 
 Курки — село в Оргеевском районе.
 Курки — православный монастырь в Оргеевском районе.

Россия 
 Курки — село в Артинском городском округе Свердловской области.
Курки — прежнее название села Куркимахи в Акушинском районе Дагестана.

См. также 
 Куркино
 Куркинский район
 Курок